Oden
Odèn
Oden (Arkansas)
Serra de Oden

Desambiguação